2. division i ishockey 1973-74 var turneringen på niveau 2 i dansk ishockey i sæsonen 1973-74, og den havde deltagelse af otte hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 14 kampe til hvert hold. Holdene spillede om to pladser i kvalifikationsspillet om oprykning til 1. division.

Turneringen blev vundet af Brøndby IC, som sammen med Tårnby Boldklub gik videre til kvalifikationsspillet om oprykning til 1. division, hvor de to hold sammen med de fire lavest placerede hold fra grundspillet i 1. division spillede om de sidste fire ledige pladser i 1. division i den efterfølgende sæson. I kvalifikationsspillet lykkedes det for et af de to hold, Brøndby IC, at sikre sig oprykning til 1. division for første gang i klubbens historie.

Efter sæsonen blev ishockeyafdelingen i Christiansbjerg Boldklub nedlagt, så denne sæson blev klubbens sidste optræden i dansk ishockey efter fire sæsoner i 2. division, hvor holdet som bedst sluttede på fjerdepladsen i sæsonen 1972-73.

Resultater og stillinger 

De otte deltagende hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 14 kampe til hvert hold. De to bedst placerede hold gik videre til kvalifikationsspillet om oprykning til 1. division.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Politiken, 14. januar 1974
 HVEM HVAD HVOR 1975
 Metal Ligaen - RETRO: "DEN LILLA FARE FRA BRØNDBY" forsvandt hurtigt igen (18. april 2020)

Noter 

1973-74
Ishockey i 1973
Ishockey i 1974